Bessarabka (ukrainisch und russisch )

ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Bessarabka (Nowoasowsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Bessarabka (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Bessarabka (Welyka Mychajliwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Bessarabka (Romny)

 historischer Stadtteil von Kiew, siehe Bessarabka (Kiew)

und eines Ortes in Moldawien:
 russischer Name der moldawischen Stadt Basarabeasca

siehe auch:
 Bessarabien